Sztebnik jelentheti a következőket:

 Sztebnik, város Ukrajnában, a Lvivi területen
 Sztebnik, település Ukrajnában, az Ivano-frankivszki területen
 Sztebnik, folyó Ukrajnában
 Esztebnek, település Szlovákiában